Příjmení Lovett nese více různých osobností:

 Lyle Lovett (* 1957) – americký zpěvák, herec a písničkář
 Norman Lovett (* 1946) – britský herec a komik
 Robert A. Lovett (1895–1986) – americký politik

Externí odkazy